Lac à la Croix ou Lac-à-la-Croix peut faire référence à :

Toponymes

Lac à la Croix, un lac de la Haute-Basticanie au Québec.
 Lac à la Croix, un lac de La Mitis au Québec.
 Lac à la Croix, un lac de la MRC Fjord-du-Saguenay au Québec.
 Lac-à-la-Croix, un territoire non organisé de La Mitis au Québec.
 Lac-à-la-Croix (hameau), un hameau dans Saint-Félix-d'Otis, dans la MRC Fjord-du-Saguenay au Québec.
 Lac à la Croix, un lac dans Saint-Félix-d'Otis, dans la MRC Fjord-du-Saguenay au Québec.
 Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, un territoire non organisé  du Lac-Saint-Jean-Est au Québec.

Voir aussi